Ива́н Алексе́евич Орло́в — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Орлов, Иван Алексеевич (1795—1874) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, походный атаман донских казачьих полков.
 Орлов, Иван Алексеевич (1902—1980) — генерал-лейтенант, советский военный деятель.